Krasnosilka (ukrainisch ; russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Krasnosilka (Deraschnja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja
 Krasnosilka (Slawuta), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta
 Krasnosilka (Starokostjantyniw), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Starokostjantyniw
 Krasnosilka (Stara Synjawa), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Stara Synjawa
 Krasnosilka (Schepetiwka), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Schepetiwka
 Krasnosilka (Oleksandriwka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandriwka
 Krasnosilka (Odessa), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Odessa
 Krasnosilka (Korosten, Irschansk), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Siedlungsgemeinde Irschansk
 Krasnosilka (Luhyny), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Luhyny
 Krasnosilka (Korosten, Owrutsch), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, Stadtgemeinde Owrutsch
 Krasnosilka (Radomyschl), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Radomyschl
 Krasnosilka (Schytomyr, Tschudniw), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, Stadtgemeinde Tschudniw
 Krasnosilka (Berschad), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Berschad
 Krasnosilka (Kryschopil), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kryschopil

 Krasnosilka (Lityn), Siedlung in der Oblast  Winnyzja, Rajon Lityn